Оскар Мингеза Гарсија (; Санта Перпетуа де Могуда, 13. маја 1999) шпански је фудбалер који тренутно наступа за Барселону.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји и награде 
Барселона
 УЕФА Лига младих : 2017/18.
 Куп Шпаније : 2020/21.

Шпанија до 23
 Олимпијске игре : сребрна медаља  2020.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Шпански фудбалери
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Барселоне Б
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Ла лиге
Шпански фудбалски репрезентативци